Ауелбек Коныратбаев () () — казахский советский учёный-тюрколог, доктор филологических наук, профессор. Член Союза писателей СССР.

Биография 
Родился в современном Чиилийском районе Кызылординской области Казахстана. в 1925 году окончил Ташкентский казахский институт просвещения, в 1935 — Всесоюзный коммунистический институт журналистики имени «Правды», в 1943 — Казахский педагогический институт имени Абая.

В ранней молодости работал в ташкентских казахскоязычных газетах «Жас Алаш» и «Ак жол». Тогда же были изданы его первые художественные произведения (рассказы и стихотворения). В студенческие годы побывал в своей первой фольклорной экспедиции под руководством А. Диваева.

В 1944 году стал аспирантом и младшим научным сотрудником Казахского филиала Академии наук СССР (сейчас НАН РК). С 1946 года возглавил отдел рукописей Института языка и литературы Академии наук КазССР. После постановления ЦК ВКП (б) Казахстана от 21 января 1947 года «О грубых политических ошибках в работе института Языка и литературы АН КазССР» был выселен из Алматы вместе с многими другими учёными. Тем не менее, в 1948 году Коныратбаев принял участие в создании академического издания «История казахской литературы (фольклор, т. 1)», для которого совместно с М. Ауэзовым написал раздел о казахском лиро-эпосе. В разные годы работал преподавателем Казахского государственного университета, КазПИ и Кызылординского пединститута (ныне преобразован в Кызылординский университет имени Коркыт ата).

Научная деятельность 
Основные труды Коныратбаева посвящены как изучению казахского фольклора и древнетюркской поэзии, так и преподаванию казахской литературы в школах: «Библиографический указатель казахской советской литературы (1917—1947)» (1950), «Поэзия Шолпан Иманбаевой» (1956), «Казахский эпос „Козы Корпеш — Баян сулу“» (1959), «Очерки преподавания казахской литературы» (1962), «Методика преподавания казахской литературы» (1966), «Эпос и сказители» (1975), «Мастерство писателя» (1979). Некоторые из них были изданы уже после смерти учёного: «Эпос и тюркология» (1987), «История казахского фольклора» (1991), «Памятники древней письменности» (1991), «Романтизм Абая» (1993), «История казахской литературы» (1994).

Одной из сфер научных интересов Коныратбаева стали проблемы преемственности казахской литературы в общетюркской и восточной литературных традициях. Ряд абаеведческих работ учёного посвящён связи творчества Абая Кунанбаева с восточной литературой, в частности поэзией Алишера Навои и философией Аль-Фараби.

Литературная деятельность 
Автор поэм «Қыз бәйгесі», «Жеті алып» и «Шардара», а также других поэтических произведений.

Перевёл на казахский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, восточную поэму Бедиля «Комде и Модан», «Тути-наме», «Книгу моего деда Коркута», повесть Н. С. Тихонова «Вамбери» и рассказ Д. Н. Мамин-Сибиряка «Ақбоз ат».

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1961)
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР (1975)
 Многочисленные медали
 Знак «Отличник народного просвещения Казахской ССР» (1975)

Память 
Именем Ауелбека Коныратбаева названы улицы в различных городах Казахстана, а также общеобразовательная школа № 48 в его родном Чиилийском районе.

В 2005 году к 100-летнему юбилею учёного было издано полное собрание сочинений в десяти томах, а также прошли научные конференции в Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева (Астана) и Кызылординском университете имени Коркыт ата.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Филологи по алфавиту
Переводчики по алфавиту
Филологи СССР
Филологи Казахстана
Тюркологи СССР
Тюркологи Казахстана
Переводчики СССР
Переводчики Казахстана
Переводчики на казахский язык
Переводчики с русского языка
Переводчики с персидского языка
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Преподаватели Казахского национального педагогического университета имени Абая‎
Преподаватели Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Кызылординского государственного университета имени Коркыт ата